Stok steht für:

 Stok (Ort), ein Ort in Ladahk, Jammu und Kashmir, Indien
 Stok Kangri, Berg im indischen Himalaya
 Złoty Stok (deutsch: Reichenstein), Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen 
 Stok, älterer Name der cgs-Einheit der kinematischen Viskosität, siehe Stokes (Einheit)

Stok ist der Familienname folgender Personen:

 Bram van der Stok (1915–1993), niederländischer Kampfpilot zur Zeit des Zweiten Weltkriegs
 Henriette Stok-Huizer (1902–1990), bekannt als  Catharose de Petri, holländische Rosenkreuzerin
 Jacobus van der Stok (1794–1864), niederländischer Maler 
 Witold Stok (* 1946), polnischer Kameramann

Siehe auch:

 Stoke
 Stock